La Pérouse ist steht für:

 La-Pérouse-Straße, eine Meerenge zwischen Sachalin und Hokkaido
 La Perouse (New South Wales), einen Vorort von Sydney in Australien
 La Pérouse (Mondkrater), einen Einschlagkrater auf dem Mond
 (13560) La Pérouse, einen Asteroiden des Hauptgürtels

Pérouse ist der Familienname folgender Personen:

 Alphonse Gallaud de la Pérouse, genannt Zo d’Axa (1864–1930), französischer Autor und Anarchist
 Jean-François de La Pérouse (1741–1788), französischer Seefahrer und Geograph

Siehe auch
 Lapeyrouse
 Mount La Perouse